Phú Châu (Thái Bình)
 Phú Châu (Hanoi)